Before I Forget — сольный студийный альбом английского композитора и клавишника, участника группы Deep Purple Джона Лорда, вышедший в 1982 году. В первоначальную версию альбома вошло 8 песен, записанных без оркестра.

Большая часть песен являются либо мейнстримовыми рок-треками («Hollywood Rock & Roll», «Chance On A Feeling») или, в частности, на второй стороны, ряд очень английских классических фортепьянных баллад в исполнении семейного дуэта Вики Браун и Сэм Браун (жены и дочери рок-музыканта Джо Брауна) и вокалиста Элмера Гантри. Лорд использовал синтезаторы больше, чем раньше, главным образом, чтобы сохранить уединённость с материалом и создать атмосферу джема со старыми друзьями, такими как Тони Эштон.

Список композиций 
 Chance On A Feeling
 Tender Babes
 Hollywood Rock & Roll
 Bach Onto This
 Before I Forget
 Say It’s All Right
 Burntwood
 Where Are You
 Going Home

Bonus Tracks:<li> Pavane
<li> Lady
<li> For A Friend
<li> Jon Lord Interview.

Музыканты 
 Джон Лорд: фортепиано, орган, клавишные, мини-Moog
 Вики Браун: вокал (6, 11) и бэк-вокал (1, 3, 5, 6)
 Тони Эштон: вокал (3)
 Элмер Гантри: вокал (8)
 Сэм Браун: бэк-вокал (1, 3, 5, 6)
 Берни Марсден: гитара (1, 4), вокал (1)
 Мик Ральфс: гитара (3, 6)
 Нил Мюррей: бас (1, 2, 4-7)
 Боз Баррелл: бас (3)
 Иэн Пейс: барабаны (1, 5)
 Саймон Филлипс: барабаны (4, 6)
 Кози Пауэлл: барабаны (2)
 Саймон Кирк: барабаны (3)

Ссылки 
 purplerecords.net

Альбомы 1982 года
Альбомы Джона Лорда
Альбомы Harvest Records